Signoretti ist der Familienname folgender Personen:

Aldo Signoretti (* 1953/54), italienischer Friseur
André Signoretti (* 1979), italo-kanadischer Eishockeyspieler